Верке́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 34 км на південний захід від Лілля, 26 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1336 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3467,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Веркен
 Веркен на сайті французького Національного інституту географії
 Веркен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Веркен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале